Доња Панонија, римска провинција
 Кнежевина Доња Панонија, назив за словенску „Балатонску кнежевину“ у северној Панонији (9. век)
 Панонска кнежевина, назив за словенску „Посавску кнежевину“ у јужној Панонији (9. век)

Види још
 Кнежевина Доња Панонија (вишезначна одредница)
 Горња Панонија (вишезначна одредница)